Økern est un patronyme norvégien porté notamment par :

 Harald Økern (1898-1977), coureur de combiné nordique norvégien ;
  (1952-2022), joueur de football norvégien ;
 Marit Økern (1938-), coureuse d'orientation norvégienne ;
 Olav Økern (1911-2000), fondeur norvégien.

Patronyme norvégien